Yorck von Wartenburg steht für:
 Yorck von Wartenburg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Yorck von Wartenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander York von Wartenburg (1927–2012), deutscher Diplomat

 Heinrich Yorck von Wartenburg (1861–1923), deutscher Landrat
 Irene Yorck von Wartenburg (1913–1950), deutsche Ärztin und Widerstandskämpferin
 Ludwig Yorck von Wartenburg (1759–1830), deutscher Generalfeldmarschall
 Marion Gräfin Yorck von Wartenburg (1904–2007), deutsche Richterin und Widerstandskämpferin
 Maximilian Yorck von Wartenburg (1850–1900), deutscher Offizier und Historiker
 Paul Graf Yorck von Wartenburg (1902–2002), deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer
 Paul Yorck von Wartenburg (1835–1897), deutscher Jurist und Philosoph
 Peter Graf Yorck von Wartenburg (1904–1944), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer
 Wolfgang Graf Yorck von Wartenburg (1899–1944), deutscher Politiker (NSDAP), MdR